Borsos József (1821–1883) festőművész
 Borsos József (1875–1952) építész
 Borsos József (1875–1965) a Szolnoki Királyi Ügyészség elnöke
 Borsos József (1901–1981) építőmérnök, urbanista, egyetemi tanár
 Borsos József (1926-1991) újságíró
 Borsos József (1955) síelő
 Borsos József (1966) politikus, a Fidesz országgyűlési képviselője 2006-2010 között

Jegyzetek